Teil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean du Teil de Beaumont (1738-1820), général de division français,
 Jean Pierre du Teil de Beaumont (1722-1794), général de division français, frère du précédent ;
 Marie-Césaire du Teil (1773-1842), militaire et homme politique français, fils du précédent ;
 Oscar du Teil (1827-1879), cultivateur et exportateur de café du Guatemala, neveu du précédent.

Toponyme 

 Le Teil, commune française de l’Ardèche.

Patronyme français
Toponymie française